Мацько Віталій Петрович — український письменник. Член Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів.
 Мацько Любов Іванівна — український науковець, мовознавець, педагог. Доктор філологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
 Мацько Микола Григорович (1905–?) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Мацько Олександр Йосипович — начальник інституту забезпечення військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, заслужений працівник освіти України..

Див. також 
 Мацко

Примітки 

Українські прізвища